Малруни () — фамилия:
 Малруни, Брайан (род. 1939) — канадский политик.
 Малруни, Дермот (род. 1963) — американский актёр.
 Малруни, Киран (род. 1965) — американский актёр.
 Малруни, Ричард (род. 1976) — американский футболист.